Livre noir est le titre que l'on donne à un livre dont le but est de révéler ou de dénoncer un état de fait, des mensonges, des exactions ou des crimes, réels ou supposés, en se basant sur des documents, généralement secrets ou peu connus, et des témoignages. Le Livre noir a souvent une visée et une portée politique et provoque des polémiques.

Histoire 
Au Moyen Âge, le Livre noir (en latin  ou ) désignait, tout simplement à cause de son aspect physique, un cartulaire où étaient retranscrits les documents et les actes importants (titres de propriétés, etc.) d'une institution (religieuse ou civile) dont on pouvait ainsi retracer l'histoire. L'usage a perduré jusqu'à la fin de l'Ancien Régime : ainsi, dans le Livre Noir du Procureur du Roy du Chastelet était inscrit tous les règlements et édits concernant les métiers de Paris. Cette proximité avec la Police et la Justice, en raison des soupçons qui pèsent parfois sur ces institutions (cabinet noir), va durablement orienter la signification de cette expression. 

C'est d'ailleurs ainsi que Balzac parlera du « livre noir de la police », et emploiera l'expression dans un sens figuré :  Durant la Révolution française sont imprimés plusieurs ouvrages, dénonciateurs ou pamphlétaires, intitulés Livre noir. En 1829, peu de temps avant la Révolution de Juillet, parait Le livre noir de Messieurs Delavau et Franchet, ou répertoire alphabétique de la police politique sous le ministère déplorable. Très vite on se demande « qu'est-ce donc que ce Livre Noir annoncé avec tant d'emphase, qui devait tout dévoiler, tout faire connaître, et mettre au jour tant d'iniquités plus révoltantes les unes que les autres ? […] on pourra se convaincre que c'est un tissu de mensonges, de perfidies, de contes absurdes, incohérent ». Les périodes révolutionnaires semble propices à ce genre littéraire, car en 1848, Léon Gozlan, ami de Balzac fait jouer une pièce intitulée Le Livre noir : « Le livre noir ! quel nom !... il fait frémir ! »

Puis en 1871, la Commune de Paris voit paraître un ouvrage violemment anti-communard intitulé Le Livre noir de la commune de Paris. L'internationale dévoilée. Durant les années 1920, un journaliste publie une série de livres relatant la genèse de la Grande Guerre au travers des documents diplomatiques que les Bolcheviks ont rendus publics après leur prise de pouvoir : Un livre noir : diplomatie d'avant-guerre d’après les documents des archives russes.

Publications

Ouvrages anciens 
 Le livre noir ou la propagande ecclésiastique belge dévoilée, par ........, prêtre catholique, Bruxelles, librairie de Périchon, 1838 ( édition), 204 p.
 Livre noir de Carmarthen (Llyfr Du Caerfyrddin), le plus ancien manuscrit en gallois
 Mechef Rech, ou Mishefa Reş, encore dit Livre Noir, l'un des deux livres sacrés du Yézidisme avec le Kitêba Cilwe
 Livre noir [du Chapitre de Saint-Nazaire], Cartulaire de Béziers (816-1209), édité par J. Rouquette en 1918-1922.

Entre-deux-guerres et Seconde Guerre mondiale 

Durant ces deux périodes plusieurs Livres noirs ou bruns dénonçant les atrocités fascistes et nazies sont publiés ou préparés. 

 Livre brun sur l'incendie du Reichstag et la terreur hitlérienne et Le Second livre brun de l’incendie du Reichstag sont publiés en Allemagne, respectivement en 1933 et 1934, par le « Trust Münzenberg ». 
 Livre noir de la dictature autrichienne, publié en 1934 avec une préface du socialiste belge Émile Vandervelde.
 The Black Book of Poland, est publié par le ministère polonais de l'Information à New York en 1942 aux éditions Putman. 
 The Black Book of Polish Jewry: An Account of the Martyrdom of Polish Jewry Under the Nazi Occupation est publié sous la direction de Jacob Apenszlak à New York en 1943 aux éditions American Federation for Polish Jews. 
 Le Livre noir est élaboré à partir de 1943 sous la direction d'Ilya Ehrenbourg et de Vassili Grossman, sous l'égide du Comité antifasciste juif. Victime de la censure stalinienne, il ne put être publié dans son intégralité qu'au début des années 1990.
 Cartea Neagră. Le Livre noir de la destruction des Juifs de Roumanie 1940-1944 sous la direction de l'historien roumain Matatias Carp est publié à Bucarest entre 1946 et 1948.
 La Langue Dangereuse, le livre noir des espérantistes, leur persécution ou destruction en Union soviétique et pendant le régime Nazi.
 Black Book on the Martyrdom of Hungarian Jewry, de Jenő Lévai, est édité par The Central European Times Publishing Company à Zurich en 1948.

Il existe également un livre noir des nazis ; c'est une liste des personnes que les nazis envisageaient d'arrêter, de déporter ou de faire disparaître de Grande-Bretagne en cas de succès de la bataille d'Angleterre. Cette liste a été établie sous le patronage de Walter Schellenberg en 1940 et comporte .

Ouvrages contemporains 
Depuis la fin des années 1950, la qualification de « livre noir » apparaît dans le titre d’ouvrages historiques ou d’essais à caractère généralement polémique, notamment :
 Le Livre noir de la faim, Josué de Castro, 1958
 Le Livre noir des journées de Mai, UNEF /SNE Sup, 1968
 Le Livre noir de l'intervention américaine au Chili, Armando Uribe, 1974
Le Livre noir : Aujourd'hui Malville, demain la France, La pensée Sauvage, 1978.
 Le Livre noir du communisme, 1997
 Le Livre noir du capitalisme, 1998
 Le Livre noir de la droite, Éric Zemmour, 1998
 Le Livre noir de la prostitution, Albin Michel, 1999
 Le Livre noir du Canada anglais, Normand Lester, 2001-2003
 Le Livre noir du colonialisme, Marc Ferro, 2003
 Le Livre noir des serial killers, Stéphane Bourgoin, 2004
 Le Livre noir de la psychanalyse. Vivre, penser et aller mieux sans Freud., sous la direction de Catherine Meyer, les arènes, 2005
 Le Livre noir de la condition des femmes, Christine Ockrent et Sandrine Treiner, 2006
 Le Livre noir de la Révolution française, Renaud Escande, 2008
 Le Livre noir de l'agriculture, Isabelle Saporta, 2011
 Le Livre noir, par la présidence tunisienne, sous la direction de Moncef Marzouki, 2013
 Pour Freud !: Le petit livre noir de l'anti-freudisme, Michel Mogniat, Éditions L'Harmattan, 2013
 Code noir, "Codes noirs, de l'esclavage aux abolitions", Christiane Taubira & André Castaldo, éditions Dalloz, 2006,

Cinéma 

 Le Livre noir (1949), drame d'Anthony Mann

Chaîne Youtube 

 Livre noir, chaîne Youtube d'extrême droite

Notes et références

Voir aussi 

 Black Book
 Livre rouge
 Livre blanc

Livre